Łuhowa – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie berszadzkim
 Łuhowa – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie ilinieckim